Клиња може да се односи на:

 Клиња (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Клиња (Крез), насеље у региону Лимузан, у департману Крез, Република Француска